
Улица Да́рзциема () — улица в Латгальском предместье города Риги. Одна из основных транспортных артерий исторического района Дарзциемс, в честь которого и названа. Начинается от улицы Августа Деглава как продолжение улицы Гунара Астрас, проходит в южном направлении и заканчивается на круговой развязке у моста Славу.

Общая длина улицы составляет 1960 метров. На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двустороннее, по две полосы в каждом направлении. По улице проходят маршруты городского автобуса № 13, 20 и 50.

История 
Улица Дарзциема впервые упомянута в 1924 году под названием улица Сермулиню ( — «Горностаевая»). С 1930 года упоминается как Маза Сеску ( — «Малая Хорьковая»).

С 1940 года улица Дарзциема получила современное название, однако в годы немецкой оккупации вновь использовалось название «Маза Сеску». В 1944 году было восстановлено название «Дарзциема», которое в последующем не изменялось.

На улице в значительной мере сохранилась малоэтажная частная застройка; ряд кварталов реконструирован для производственных и коммерческих целей (бывший 85-й опытный завод гражданской авиации и др.).

Прилегающие улицы 
Улица Дарзциема пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса
Улицы Риги по алфавиту